ARK, registracijska oznaka za cestovna vozila na Antarktici
Ark (album Brendana Perryja), studijski album britanskog glazbenika Brendana Perryja iz 2010. godine
Ark (album The Animalsa), studijski album britanskog rock sastava The Animals iz 1983. godine